Франциск — чоловіче ім'я.

Відомі представники 
 Франциск I (1494—1547) — король Франції (1515—1547) з династії Валуа.
 Франциск II Валуа — король Франції (1559—1560) та король-консорт Шотландії (1558—1560).
 Франциск Ассізький — святий, засновник ордену францисканців.
 Франциск Скорина (до 1490 — не пізніше 1551) — білоруський першодрукар, просвітитель, перекладач, митець-графік, один із засновників кириличного книгодрукування.
 Франциск Ксав'єр — католицький святий та чудотворець, співзасновник Товариства Ісуса, один з перших місіонерів Римо-Католицької Церкви у Індії і країнах Східної Азії.
 Франциск Ксаверій Кульчицький — львівський архітектор доби рококо і раннього класицизму.
 Франциск Оленський — львівський скульптор доби рококо.
 Франциск Сковрон — польський архітектор, що працював у Галичині та Буковині у різних напрямках історизму.
 Франциск (1936) — 266-й папа римський (з 13 березня 2013).
 Франциск IV Австрійський

Див. також 

 Франциска